Хэвемайер () — английская фамилия. Известные носители:

 Хэвемайер, Генри Осборн (1847—1907) — американский предприниматель.
 Хэвемайер, Теодор (1839—1897) — американский предприниматель.